Galopp steht für:
 die schnellste Gangart eines Pferdes oder anderer vierbeiniger Tiere, siehe Pferdegangart#Galopp
 einen schnellen Rundtanz im 2/4-Takt, siehe Galopp (Tanz)

Siehe auch:
 Galoppwechsler
 Tödlicher Galopp
 Gallop